Osoby:
 Gudrun Brug – niemiecka pisarka
 Karl von Brug – niemiecki generał

Inne:
 Magere Brug – most w Amsterdamie

Zobacz też:
 Brugg
 Bruk